Cuervo (spanisch „Rabe“) steht für:

 Casa Cuervo, mexikanischer Tequilahersteller, siehe José Cuervo

Cuervo ist der Familienname folgender Personen:
 Ana Maria Cuervo (* 1966), spanisch-amerikanische Molekularbiologin
 Fernando Guillén Cuervo (* 1963), spanischer Schauspieler
 Gemma Cuervo (* 1936), spanische Schauspielerin
 Marta Cuervo († 2011), kubanische klassische Gitarristin, Musikpädagogin und Hochschullehrerin
 Philippe Cuervo (* 1969), französischer Fußballspieler
 Rufino José Cuervo (1844–1911), kolumbianischer Hispanist

Siehe auch:
 El Cuervo